Par ordre chronologique
 Robert Gray (1755–1806), explorateur américain ;
  (1825–1887), ornithologue écossais ;
 Robert Gray (1881–1963), acteur et réalisateur américain ;
  (1895–1975), homme politique écossais.